Чемпионат Югославии по футболу 1930 () — восьмой сезон чемпионата Югославии по футболу. Чемпионат выиграла загребская «Конкордия», которая была сформирована на базе другого загребского клуба ХАШК.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу

Футбол в Европе в 1930 году
Чемпионат Югославии по футболу
1930-е годы в Югославии